Star Wars: Knights of the Old Republic – komputerowa gra fabularna z 2003 roku osadzona w świecie Gwiezdnych wojen
 Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords – kontynuacja powyższej gry wydana w 2004 roku
 Tales of the Jedi: Knights of the Old Republic – seria komiksowa z 1990 roku

Zobacz też 
 Star Wars: The Old Republic – gra komputerowa z gatunku MMORPG wydana w 2011 roku